Роющие осы  — семейство насекомых из подотряда стебельчатобрюхих отряда перепончатокрылых. Ранее входило в состав надсемейства Sphecoidea, как часть семейства Sphecidae в широком смысле, включая Ampulicidae, † Angarosphecidae, Crabronidae, Heterogynaidae (в сумме около 200 родов и около 8000 видов) в ранге подсемейства Sphecinae. Теперь входят в группу сфекоидных ос Spheciformes в составе надсемейства Apoidea. Около 800 видов.

Биология 
Гнездятся в более или менее песчаной почве. Виды рода Sceliphron строят лепные гнезда, которые часто размещают на стенах домов. Отличаются довольно сложным поведением. Охотятся на насекомых (виды рода Ammophila, Sphex) и пауков (виды рода Sceliphron), которых убивают или парализуют, после чего переносят в гнездо, где кормят ими своих личинок.

Выделение шёлка 
Выделение шёлкоподобного вещества и коконопрядение у личинок отсутствует у большинства представителей Sphecidae. Изредка встречается выделение шёлка и у имаго, например, у трёх родов ос Sphecidae (Psenulus, Microstigmus и Arpactophilus).

Характеристика 
Довольно крупные одиночные осы длиной 20—60 мм.

Распространение 
Распространены по всему миру, главным образом в южных районах Земли.
В Европе 72 (под)вида (Болгария — 24(4), Великобритания — 4(2), Греция — 31(8), Испания — 40(10), Италия — 35(7), Норвегия — 3(2), Польша — 9(3), Турция — 6, Франция — 36(7), Швейцария — 17(3)).

В мире более 779 видов (19 родов), в Палеарктике 260 (13), в России 68 видов (11 родов).

Классификация 
Выделяют 4 современных подсемейства (иногда их рассматривают на уровне триб), около 20 родов и более 800 видов. Известна ископаемая триба †Mendampulicini с одним видом 
 Подсемейство Ammophilinae
 Триба Ammophilini
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Chloriontinae
 Триба Chloriontini
 
 Подсемейство Sceliphrinae
 Триба Podiini (или подтриба Podiina)
 Dynatus
 Penepodium
 Podium
 Trigonopsis
 Триба Sceliphrini (или подтриба Sceliphrina)
 Chalybion
 Chalybion californicum
 †Hoplisidia (вымерший)
 
 Подсемейство Sphecinae
 Триба Prionychini (или подтриба Prionychina)
 
 Palmodes
 
 Триба Sphecini 
 
 Isodontia
 
 Триба Stangeellini (или подтриба Stangeellina)
 Stangeella

Филогения 
В 2012 году был предложена одна из последних кладограмм роющих ос (Debevic et al, 2012), которая основана на исследовании молекулярной филогении группы и которая доказала происхождение пчёл (Anthophila) из глубины клады внутри Crabronidae, признанной парафилетической. Положение Heterogynaidae остаётся неясным. Небольшое подсемейство Mellininae не было включено в их анализ.

Обычные виды 
 Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 — Сфекс

Примечания

Литература 
 Казенас В. Л. Роющие осы Средней Азии и Казахстана. Определитель. // Наука, 1978, 170 с.
 Казенас В. Л. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Юго-восточного Казахстана // Тр. ВЭО, 1972 г. с. 93—533.
 
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Пулавский В. В. 1978. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Bitsch J., Y. Barbier, S. F. Gayubo, K. Schmidt & M. Ohl (1997) Hyménoptères Sphecidae d´Europe occidentale. Vol. 2. 1-429, Paris.
 Blösch M. (2000) Die Grabwespen Deutschlands. 1-480, Goecke & Evers, Keltern.
 
 Brothers D. J. 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysidoidea, Vespoidea and Apoidea). Zoologica Scripta 28: 233—250.
 Lomholdt O. (1984) The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent.Scan. 4 , part 1: 1-224.

Ссылки 

 
 BioLib
 Sphecidae на waspweb.org
 Атлас Sphecidae

Роющие осы
Семейства насекомых